

Personnalités 

 Camille Donda, actrice française ;
 Jean-Claude Donda (né en 1949), acteur français ;
 Victoria Donda (née en 1979), avocate et femme politique argentine.

Musique 
 Donda, dixième album studio du rappeur américain Kanye West.
 Donda 2, onzième album studio de Kanye West.